Esport
 Selecció catalana de touch rugbi masculina: combinat esportiu català en categoria masculina (homes).
 Selecció catalana de touch rugbi mixta: combinat esportiu català en categoria mixta (homes i dones).